El Partido Sindical Laborista va ésser un partit polític fundat al setembre del 1935 a Barcelona. Es proposà la "constitució d'un estat sindical-laborista que sigui el centre d'enllaç de totes les forces productores i totes les operacions funcionals de la propietat".

En foren els seus dirigents Ramon Simó Cuspinera (president) i José Mora Ruíz (vicepresident).

Referències 

Partits polítics catalans desapareguts